Рамсес I — фараон Древнего Египта, основатель XIX династии. Годы его непродолжительного правления не прояснены — предположительно 1292—1290 или 1295—1294 годы до н. э..

Происхождение 

Парамесу (имя при рождении) происходил из нецарской семьи военных, родом из района Дельты Нила, вблизи от прежней столицы гиксосов Авариса. Парамесу был сыном командира отряда Сети, племянником военного Хаэмуаса, кто был женат на Тамуаджеси — служительнице в гареме Амона и родственнице , занимавшего высокую должность Царского сына Куша. Такие родственные связи указывают на высокое положении семьи Парамесу. Он также находился в фаворе у предыдущего фараона Хоремхеба (происходившего также из военной среды), занимая должности визиря и верховного жреца Сета, .

Доподлинно неизвестны причины перехода власти от Хоремхеба к Парамесу. Предположительно, решающую роль сыграло покровительство Хоремхеба, не имевшего прямого наследника трона и потому выдвинувшего своего соратника из военной среды.

Коронация Парамеса, принятие имени Рамсес и титула «царский сын Хоремхеба» произошли уже после смерти Хоремхеба, что явствует из надписей на саркофаге Рамсеса I. Его сын Сети I позже отмечал сложившиеся «непростые обстоятельства в Египте» перед вступлением его отца во власть. Признание Рамсеса законным правителем жрецами Амона следует из надписи на пилоне Карнакского храма.

Родословная

Правление 

Рамсес был опытным воином и хорошим организатором. При нём началось возрождение традиционной египетской государственности и культуры после завершения амарнского кризиса.

Манефон отводит Рамсесу I 16 месяцев правления, однако этот период длился не менее 17 месяцев, что явствует из надписи на луврской стеле (Louvre C57), задокументировавшей поставки продовольствия и жрецов для храма Птаха в Бухене, с датой: 2 год, 2 месяц сезона перет, день 20.

Организация армии 
Он реорганизовал армию. Чтобы сделать войска более подвижными и способными стремительно атаковать, армия была разделена на 3 корпуса, которым придавались отряды колесниц. Была также создана специальная гвардия для охраны особы фараона. Увеличилось количество наёмников, вербуемых среди соседних племён.

Поход в Нубию 
Вероятно, Рамсес организовал на втором году своего правления поход в Нубию. В Вади-Хальфа (древний Бухен), у вторых порогов, найден памятный камень, помеченный вторым годом правления Рамсеса I (одна из четырёх известных надписей эпохи Рамсеса I и ). Из надписи следует, что фараон основал здесь склад запасов для храма своего «божественного отца Хор-Хема» и наполнил храм пленными рабами и рабынями, взятыми им в землях, с которыми он воевал.

Строительная деятельность 
Непродолжительное правление фараона не позволило ему вести активную строительную деятельность и ознаменовать его выдающимися монументами.

В правление Рамсеса I начались отделочные работы в Гипостильном зале в Карнаке; в частности, им был выстроен 2-й входной пилон в гипостильный зал. Имя фараона встречается на стенах этого зала.

Также дошла надпись на Синайском полуострове, где говорится о восстановлении пришедшего в упадок местного храма Хатхор. Сохранились фрагменты архитектурных сооружений Рамсеса в Абидосе, Мемфисе, Гелиополе.

Рамсес I вступил на престол уже в преклонном возрасте и назначил своего сына Сети I соправителем, что остаётся спорной теорией. В пользу этой гипотезы выступают тексты основания колосса Рамсеса I в Медамуде, где присутствуют титулатуры как самого фараона, так и его сына, причём Рамсес назван «Подобием Ра», а Сети — «Звездой земли».

Имя

Смерть 

Юрген фон Бекерат полагает, что Рамсес I скончался в июне 1290 года до н. э., следуя из даты восшествия на престол Сети I — 24 день 3 месяца сезона шему. В память об отце Сети приказал выстроить в Абидосе поминальную молельню с росписями. В 1911 году Д. П. Морган подарил часть фрагментов молельни с росписями музею Метрополитен в Нью-Йорке (США).

Гробница 

Гробница Рамсеса I в Долине Царей открыта Джованни Бельцони в 1817 году. Судя по её небольшим размерам (коридор и незавершённая комната), строительство велось в спешке. Однако настенная живопись находится в очень хорошей сохранности.

Мумия 
В период XXI династии (правление Смендеса I/Пинеджема I) мумия Рамсеса I вместе с его внуком Рамсесом II во избежание разорителей гробниц была перенесена в гробницу Сети I (KV17). При Сиамоне (XXI династия) мумию перепрятали в DB-320.

Вывезенная незаконно мумия Рамсеса I многие годы демонстрировалась в частном канадском музее, прежде чем была возвращена в Египет. Принадлежность мумии Рамсесу I установлена благодаря проведённым специалистами из Университета Эмори компьютерной томографии, рентгеновскому облучению, замеру черепа, радиоуглеродному анализу, а также внешнему сходству с другими представителями семьи фараона. Руки мумии лежали скрещенными на груди в традиционном положении, характерном для почивших фараонов (практика до 600 года до н. э.). Предполагаемая мумия фараона с почестями возвращена в Египет 24 октября 2003 года. 9 марта 2004 года мумия выставлена в Луксорском музее, наряду с Яхмосом I, основателем XVIII династии.

Образ в культуре 
 1956 — «Десять заповедей» Сесила Демилля роль Рамсеса исполнил Ян Кейт.
 2000 — в музыкальном мультфильме «Царь сновидений» (Joseph: King of Dreams) от киностудии DreamWorks Animation Рамсес показан фараоном, которому библейский Иосиф трактует сны.

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Рамзес 01
Правители Африки XIII века до н. э.
Чати